Alemayehu bezeichnet:
 Alemayehu (Vorname), Vorname
 Alemayehu Bezabeh (* 1986), spanischer Langstreckenläufer äthiopischer Herkunft
 Alemayehu Shumye (1988–2013), äthiopischer Marathonläufer

Alemayehu ist der Familienname folgender Personen:
 Gete Alemayehu (* 1998), äthiopische Langstreckenläuferin 
 Haddis Alemayehu (1910–2003), äthiopischer Politiker und Autor
 Moges Alemayehu (* 1948), äthiopischer Marathonläufer
 Semretu Alemayehu (* 1970), äthiopischer Marathonläufer
 Tilahun Alemayehu (* 1959), äthiopischer Radrennfahrer